Goodall Palm Beach Round Robin, een jaarlijks golftoernooi in de Verenigde Staten
 Round-robin (informatietechnologie), een process-schedulingstrategie
 Round-robintoernooi, een competitievorm waarin elke deelnemer tegen elke andere deelnemer strijdt
 Round-robin (document), een document, door meerdere partijen ondertekend in een cirkelvorm om zo de leider te verhullen